North Creek (Ohio)
 North Creek (Dakota du Sud)
 North Creek (New York)
 North Creek (Toronto)
 North Creek (Wisconsin)